Мощёное — село в Хотынецком районе Орловской области России. Входит в состав Аболмасовского сельского поселения.

География 
Мощёное располагается в восточной части Аболмасовского сельского поселения, в 9 км северо-восточнее от районного центра — пгт. Хотынец.

В селе находится исток реки Мощёнки, впадающей в реку Вытебеть.

Климат 
Село находится в зоне умеренно континентального климата.

История 
Первые упоминания о селе датируются XVII веком.

Село Мощёное относилось к Карачевскому уезду Орловской губернии.

В апреле 1728 года отставному прапорщику Киевского гарнизона Григорию Сафонову было разрешено в своей вотчине вместо прежних деревянных ветхих церквей построить деревянную же церковь во имя Св. Дмитрия Солунского с приделом Пресвятой Богородицы Тихвинской.

В 1827 году на средства прихожан была построена каменная церковь Тихвинской Божьей Матери на месте прежней обветшалой деревянной (упоминается с первой половины XVIII века).

В 1883 году прихожанами и священником Василием Успенским была открыта земская школа (с 1902 года стала церковно-приходской).

В разное время Мощёное являлось владением Сафоновых, позднее Ермоловых, Макаровых, Тиньковых, Кривцовых и других.

Во время Великой Отечественной войны с осени 1941 года РККА по август 1943 года село было захвачено немцами.

Население 
К началу XX века Мощёное являлось одним из крупнейших сёл в уезде, насчитывая в своём составе около 1500 человек.

Транспорт 
2 км автодороги местного значения с асфальтовым покрытием связывают село Мощёное с основной транспортной артерией района — дорогой регионального значения .

Улицы 
 ул. Новая
 ул. Садовая
 ул. Школьная

Примечания 

Населённые пункты Хотынецкого района